Ostrowski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 38 942 osób.

Osoby o nazwisku Ostrowski:
 Adam Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Aleksander Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Andrzej Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Artur Ostrowski (ur. 1968) – polski polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji
 Bolesław Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Cezary Ostrowski (ur. 1962) – polski plastyk, muzyk i dziennikarz
 Daniel Ostrowski (1762–1831) – biskup, sufragan gnieździeński i warszawski w pierwszej połowie XIX wieku
 Edward Feliks Ostrowski (1816–1859) – lekarz weterynarii i podróżnik polski
 Felicjan Ostrowski - podstoli trembowelski, skarbnik sanocki, podstarości trembowelski, pisarz grodzki halicki
 Henryk Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Hilary Ostrowski (1788–1870) – sekretarz skarbu państwa Królestwa Polskiego
 Jan Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Józef Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Józefat Bolesław Ostrowski (1803/1805–1871) – polski pisarz polityczny i publicysta emigracyjny
 Juliusz Karol Ostrowski (1854–1917) – działacz katolicki, kolekcjoner malarstwa polskiego, heraldyk
 Kazimierz Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Krystyn Piotr Ostrowski (1811–1882) – pisarz polski i francuski
 Krzysztof Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Leszek Ostrowski (ur. 1961) – polski szachista
 Marek Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Maciej Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Nikołaj Ostrowski (1904–1936) – pisarz sowiecki
 Radosław Ostrowski (1887–1976) – białoruski publicysta i działacz narodowo-społeczny
 Ryszard Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Stanisław Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Ostrowski (1881–1941) – chirurg, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
 Teodor Ostrowski (1750–1802) – historyk i prawnik polski, pijar, profesor Collegium Nobilium pijarów w Warszawie
 Tomasz Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Wiktor Ostrowski (1905–1992) – polski podróżnik, alpinista, autor książek reportażowych
 Witold Tadeusz Ostrowski (1875–1942) – polski działacz społeczny i organizator przemysłu
 Władysław Ostrowski (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Ostrowski (1933–2019) – generał brygady WP
 Zygmunt Ostrowski (1911–1988) – działacz PZPR, minister w okresie PRL.

Zobacz też 
 Ostrowska

Przypisy